Twiste ist der Name

von Gewässern:
 Twiste (Diemel), rechter Zufluss der Diemel bei Warburg, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Twiste (Oste), rechter Zufluss der Oste bei Brauel, Stadt Zeven, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen

eines Orts:
 Twiste (Twistetal), Ortsteil von Twistetal, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

eines Adelsgeschlechts:
 Twiste (Adelsgeschlecht)

und von:
 Friedrich von Twiste, nordhessischer Adeliger, Hofbeamter und Politiker